Andreas Gebauer ist der Name folgender Personen:
* Andreas Gebauer (Eishockeyspieler) (* 1965), deutscher Eishockeyspieler
 Andreas Gebauer (Unternehmer) (* 1965), österreichischer Unternehmer